Аитов — фамилия.

Известные носители 
 Аитов, Абдрашит — участник восстания Емельяна Пугачёва.
 Аитов, Аитзак (1908—1941) — советский татарский поэт.
 Аитов, Булат Юсупович (1929—2018) — советский строитель, инженер, заслуженный строитель РСФСР.
 Аитов, Владимир Давидович (1879—1963) — доктор медицины, деятель русского масонства.
 Аитов, Давид Александрович (1854—1933) — русский революционер.
 Аитов, Ильдар Ринатович (род. 1990) — казахстанский футболист, защитник.
 Аитов, Нариман Абдрахманович (1925—1999) — социолог, философ, почётный академик АН РБ.
 Аитов, Ринат Нуралиевич (род. 1972) — советский и российский футболист, тренер.

Аитова 
 Аитова, Марина Александровна (род. 1982) — казахстанская легкоатлетка.
 Аитова, Фатиха Абдулвалиевна (1866—1942) — татарская меценатка, общественный деятель.